Шарль Баллі
 Баллі Комбетар

Див. також 
 Баллі-Коба